Le mot Koyun signifie Mouton en turc.

 Hasan Koyuncu (né en 1981), homme politique belge.
 Kâzım Koyuncu (né en 1971), auteur-compositeur-interprète turc.
 Kemal Koyuncu (né en 1985), athlète turc.
 Tuğba Koyuncu (née en 1991), athlète turque.

Patronyme turc